Балтийская женская баскетбольная лига 2015/2016 являлся 22 сезоном баскетбольного турнира между женскими баскетбольными клубами. Первый раз победителем лиги стала литовская команда «Судува».

Регламент 
Турнир проводился в четыре этапа:

1) групповая стадия — 11 команд в двух группах играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) полуфинальный — лучшие 4 команды, из каждой группы, образуют две группы по 4 команды и играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

3) отборочный раунд — по результатам полуфинального этапа худшая команда, из занявших 2-е место в группах встречается с «Цмоки-Минск», который является победителем прошлогоднего розыгрыша.

4) финальный — три лучшие команды полуфинального этапа и победитель отборочного раунда, участвуют в Финале четырёх, который проводился на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Участники 
Все «домашние» матчи казахстанские команды проводили на площадках соперников.

 * — по финансовым соображениям 14.10.2015 «Иртыш-ПНХЗ» отказался от участия в турнире.

Регулярный сезон

Группа «А»

Группа «В»

Группа «С»

Группа «D»

Отборочный этап 
Оба матча проходили в Минске 22 и 23 марта 2016 года.

|}

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   Цмоки-Минск 
   Окжетпес 
 4.  Интерхим-СДЮСШОР

Лучшие 
По итогам «Финала четырёх» обладательницей MVP стала  Ивета Шалькауске («Судува»).

В символическую пятёрку также вошли:
  Арина Белоцерковская («Интерхим-СДЮСШОР»)
  Алина Ягупова («Окжетпес»)
  Эмбер Джонс («Цмоки-Минск»)
  Гедре Паугайте («Цмоки-Минск»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Балтийская женская баскетбольная лига
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе